Table des caractères Unicode U+2D00 à U+2D2F.

Géorgien — supplément 
Lettres de l’alphabet géorgien supplémentaire nouskhouri utilisées comme minuscules (conjointement avec les lettres de l’alphabet géorgien classique assomtavrouli utilisées comme capitales) dans l’ancienne écriture ecclésiastique médiévale khoutsourie de la langue géorgienne ou de la langue ossète.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 4.1

Compléments Unicode 6.1

Voir aussi

Liens externes 
  Georgian Supplement, table sur le site Unicode (document PDF).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (2000-2FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

002D0